Den Namen Ahab tragen mehrere Personen:

 Ahab (König), König von Israel
 Ahab (Prophet), ein falscher Prophet aus dem Buch Jeremia 
 Kapitän Ahab aus Herman Melvilles Roman Moby-Dick
 Ahab (Band), eine deutsche Doom-Metal-Band
 
Siehe auch:
 Ahabisch
 Captain Ahab
 Mount Ahab
 Achab